Ната́лия Никола́евна Белохво́стикова (род. 28 июля 1951, Москва, СССР) — советская и российская актриса; народная артистка РСФСР (1984), лауреат двух Государственных премий СССР (1971, 1985).

Является самым молодым лауреатом Государственной премии СССР по возрасту её получения в истории отечественного кинематографа (Белохвостикова её удостоилась в 1971 году).

Биография 
Родилась 28 июля 1951 года в Москве в семье Николая Дмитриевича Белохвостикова (1918—1984) и Антонины Романовны Ляминой (1924—2009). Отец был дипломатом, имел ранг чрезвычайного и полномочного посла, работал в Канаде, Великобритании, Швеции; мать работала переводчицей. В 11-месячном возрасте будущую актрису увезли в Англию, где она провела пять лет. На время обучения в школе, родители отправили Наташу жить к бабушке в Москву.

Дебют Наталии в кино состоялся в 1965 году. В это время режиссёр Марк Донской снимал в Стокгольме фильм «Сердце матери» — о Марии Александровне Ульяновой. Это был всего лишь небольшой эпизод, но он впоследствии сильно повлиял на её судьбу. В 1967 году, когда картина уже вышла на широкий экран, Белохвостикова пришла на ЦКДЮФ имени М. Горького. В коридоре киностудии, встретила Сергея Герасимова. По близости находился художник фильма «Сердце матери» (1965), который представил её мэтру отечественного кино. Он сообщил, что Наташа собирается поступать во ВГИК. «Ах, как жаль, — всплеснул руками Герасимов, — ведь я уже набрал себе курс. Но вы не расстраивайтесь. Приходите 1 сентября, я возьму вас без экзаменов». Вот так, ещё будучи ученицей десятого класса (окончив школу экстерном), Белохвостикова попала во ВГИК, где училась на одном курсе с Наталией Аринбасаровой, Натальей Бондарчук и Натальей Гвоздиковой, поэтому этот курс Сергей Герасимов назвал курсом «Четырёх Наташ».

Сергей Аполлинариевич несколько раз приглашал Белохвостикову на важные роли. Первой крупной и серьёзной работой Наталии в кино стала роль Лены Барминой в фильме «У озера» (1969). За эту роль в фильме начинающая актриса получила Государственную премию СССР.

В 1971 году окончила ВГИК (актёрская мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).

В 1971—1975 годах — актриса киностудии имени М. Горького, с 1976 года — актриса Театра-студии киноактёра.

Широкому телезрителю Белохвостикова стала хорошо известна после выхода в 1976 году на телеэкраны 5-серийного фильма Сергея Герасимова «Красное и чёрное», где актриса снялась в главной роли — Матильды де Ла Моль.

Также известен телесериал «Маленькие трагедии» (1979), где партнёром Белохвостиковой был Владимир Высоцкий.

Одним из наиболее известных фильмов с участием актрисы стал кинофильм Александра Алова и Владимира Наумова «Тегеран-43» (1980), где её партнёрами были Игорь Костолевский и Ален Делон.

Светлана Дружинина рассказывала о том, как Наташа проявила свой актёрский талант в фильме «Принцесса цирка» (1982), сыграв роль богатой графини:  

Спустя несколько лет в дуэте с актёром Костолевским, Белохвостикова вновь блеснула в военной мелодраме «Законный брак» (1985), тема любви и прощания в котором сопровождается музыкой Исаака Шварца и романсами на стихи Булата Окуджавы.

Актриса сыграла также много разных ролей в других фильмах, среди которых выделяются роли второго плана в фильмах Владимира Наумова «Выбор» (1987) и «Закон» (1989).

Автор книги «В кадре» (2000; совместно с Владимиром Наумовым).

Член Союза кинематографистов Российской Федерации, Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Семья 
 Муж (с 1974) — Владимир Наумов (1927—2021), кинорежиссёр; народный артист СССР (1983). 
 Дочь — Наталья Наумова (род. 1974), окончила актёрский факультет ВГИКа и Высшие курсы сценаристов и режиссёров. В качестве актрисы, снималась в фильмах своего отца. 
 В 2007 году Наталия Белохвостикова с мужем усыновили трёхлетнего мальчика Кирилла (род. 2004).

Фильмография 

  — Сердце матери — Маша
  — Настасья и Фомка  — Настасья
  — У озера — Елена Александровна Бармина
  — Пой песню, поэт… — Анна Снегина
  — Надежда — Надежда Крупская
  — Океан — Анечка
  — Красное и чёрное — Матильда де Ла Моль
 1976 — Легенда о Тиле — Неле
  — История с метранпажем  — Виктория
  — Маленькие трагедии — дона Анна
 1979 — Стакан воды — Анна, королева Англии
  — Тегеран-43 — мадам Мари Луни; Натали Луни; мать Мари (бабушка Натали)
 1980 — Незваный друг — Нина
  — Принцесса цирка — графиня Теодора Палинская
 1982 — Две главы из семейной хроники — Ирина Благоволина
 1983 — Берег — Эмма
  — Законный брак — Ольга Калинкина
 1985 — Город невест — Лена Реутова, жена директора
 1985 — Змеелов — Лена
  — Выбор — Мария Васильева / Виктория Васильева, дочь
  — Закон — Марина
  — Десять лет без права переписки — Нина
  — Господи, услыши молитву мою — Екатерина, сестра Александры
  — Разыскивается опасный преступник — Наташа
  — Белый праздник
  — Часы без стрелок  — Нелли Владимировна
  — Год Лошади: Созвездие скорпиона — Мария
  — Джоконда на асфальте — Клавдия
  — В России идёт снег — Елена

Признание и награды 
Государственные награды:
 Государственная премия СССР (1971) — за исполнение роли Лены Барминой в фильме «У озера» (1969)
 Заслуженная артистка РСФСР (1977)
 Народная артистка РСФСР (1984)
 Государственная премия СССР (1985) — за исполнение роли Эммы Герберт в фильме «Берег» (1983)
 орден Почёта (30 января 2003) — за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (28 июля 2006) — за большой вклад в развитие отечественного киноискусства и многолетнюю творческую деятельность

Другие награды, премии, поощрения и общественное признание:
 МКФ в Карловых Варах (1970) — приз за лучшую женскую роль (фильм «У озера», 1969) 
 Приз Веры Холодной (1995) — за роль в фильме «Белый праздник» (1994)
 Приз Веры Холодной (2000) — за роль в фильме «Тайна Нардо, или Сон белой собаки»  (2001)
 Кинофестиваль «Окно в Европу» (2003) — приз за большой вклад в киноискусство

Документальные фильмы и телепередачи 
 «Наталия Белохвостикова и Владимир Наумов. „Двух судеб линия одна“» («Первый канал», 2010)
 «Наталия Белохвостикова. „Линия жизни“» («Культура», 2011)
 «Наталия Белохвостикова. „Частная история“» («Москва 24», 2013)
 «Наталия Белохвостикова. „Нераскрытые тайны“» («Москва 24», 2014)
 «Наталия Белохвостикова. „Моя тайна останется со мной“» («ТВ Центр», 2021)
 «Наталия Белохвостикова. „Все слова о любви“» («Первый канал», 2021)
 «Наталия Белохвостикова. „Инопланетянка советского кино“» («Мир», 2021)
 «Наталия Белохвостикова. „Звёзды советского экрана“» («Москва 24», 2021)

Примечания

Комментарии

Литература 
 
 
 Кто есть кто в мире. // Гл. ред. Г. П. Шалаева. — Филологическое общество «СЛОВО», 2004.

Ссылки 
 
 
 

Дети-актёры СССР
Выпускники ВГИКа
Персоналии:Киностудия имени М. Горького
Актёры и актрисы Театра-студии киноактёра
Члены Союза кинематографистов России
Академики Российской академии кинематографических искусств «Ника»
Академики Национальной академии кинематографических искусств и наук России
Лауреаты кинофестиваля «Окно в Европу»
Белохвостиковы — Наумовы